Miejscowości w USA:
 North Loup – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
Gminy w USA:
 North Loup (ang. North Loup Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley